Pelorocephalus — вимерлий рід темноспондилів надродини Brachyopoidea. Жив на території Аргентини за карнійського віку. При метровій довжині, він мав типовий розмір для брахіопоїда. Pelorocephalus - один із найдавніших описаних представників родини Chigutisauridae.

Систематика 

Нижче наведено кладограму, що зображує взаємозв‘язки брахіопоїдів:

Примітки 

Земноводні тріасового періоду
Трематозаври
Роди земноводних
Вимерлі тварини, описані 1944